ENUM, internetprotocol (RFC 2916).
 enumeratie (datatype), concept in diverse programmeertalen.
 Enum (wierde), wierde bij Oldehove in de Nederlandse provincie Groningen
 Eenum, dorp in het noorden van Groningen